Black Tiger, est le quatrième album du groupe de hard rock/heavy metal Y and T sorti en 1982 sous le label A&M, produit par Max Norman ;
 Black Tiger, est un jeu vidéo de plates-formes sorti en 1987 sur système d'arcade Commando.